Laurent de Gourcuff (né le , à Neuilly-sur-Seine) est un homme d'affaires français.

Biographie

Famille 
Issu d'une famille de la noblesse bretonne, originaire de la paroisse de Plovan, évêché de Cornouaille, il est le fils du comte Eric de Gourcuff, directeur de Ludia-investissements, de la styliste Yolaine de Suyrot.

Jeunesse 
 et vit alternativement à Paris et dans une fermette de l'Eure où il reçoit ses amis, des « fils de » surtout, comme Thierry Costes ou Antoine de Tavernost.

Carrière 

En 2004, avec Addy Bakthiar, Laurent de Gourcuff rachète Le Studio 287 de Jean-Luc Lahaye, un entrepôt transformé en gigantesque boîte de nuit, dont la justice avait auparavant ordonné la fermeture car le lieu était devenu un des hauts lieux du trafic de drogue en région parisienne. Le chanteur-propriétaire avait revendu la boîte de nuit peu après sa réouverture.

En 2008, il fonde le groupe Noctis, rebaptisé Paris Society. Le groupe comporte des  ; 17 lieux à Paris en 2014.

En 2012, David Lisnard, actuel maire de Cannes, retire la gestion du Palais des festivals et des congrès de Cannes à Noctis Event, du fait de la revente des parts de sa société à un concurrent, ce qui « reviendrait à détourner de son principe et de sa finalité l’appel à candidatures lancé pour l’exploitation du Palais Club. »

C'est dans son restaurant Monsieur Bleu que François Bayrou officialise son alliance avec Emmanuel Macron.

En 2017, le groupe Noctis réalise 65 millions d'euros de chiffre d'affaires avec près de . 

L'opposition à la maire de Paris souligne en novembre 2017 un supposé conflit d'intérêts entre Bruno Julliard et Laurent de Gourcuff du fait de l'embauche de Paul Le Goff, époux du premier, dans la société Noctis du fait de l'attribution par appel d'offres du Showcase, sous le pont Alexandre-III, attribué antérieurement à Addy Bakhtiar et rebaptisé Le Génie d’Alex, où est organisée en septembre 2017 « une soirée très particulière, pudiquement qualifiée de naturiste, puis de libertine, mais qui était plutôt dans la lignée des soirées berlinoises SM les plus hard et les plus déjantées. »

Une perquisition de son domicile et de ses locaux pour des soupçons de corruption a lieu le 19 décembre 2018 pour un lien entre France Galop et Noctis, .

Malgré le  dû à la pandémie de Covid-19, qui l'oblige à fermer l'intégralité de ses établissements et de ses bureaux et le contraint à mettre tous ses salariés au chômage partiel, Gourcuff souligne « sa confiance dans l'avenir ». Il signe en novembre 2020 la tribune publiée dans Le Figaro : « Lettre ouverte des restaurateurs : "Nous sommes nombreux, nous sommes désespérés et nous sommes en colère". »

Il est mis en examen en 2021 ainsi que Fabrice Favetto Bon, directeur du marketing à France Galop de 2017 à 2020, pour la gestion d'un restaurant à l'hippodrome de Longchamp. Selon 

En 2021, il transforme la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer en hôtel de luxe, avec Albéric de Montgolfier de la Fondation Mansart.

Paris Society refuse, en octobre 2021, de payer des cybercriminels exigeant une rançon en cryptomonnaie après le vol de données internes et la publication sur le Darkweb via un rançongiciel du groupe Spook.

En décembre 2022, Gourcuff est renvoyé devant le tribunal pour trafic d'influence, dans l'affaire de l'hippodrome de Longchamp.

Le 16 décembre, le groupe Accor annonce racheter l'intégralité de ses parts de Paris Society pour un montant de 330 millions d'euros. Il annonce qu'il reste malgré tout à la direction de l'entreprise. Associé à l'acteur Jamel Debbouze, il ouvre Dar Mima, un restaurant marocain à l’Institut du monde arabe.

En mars 2023, le magazine Blast révèle que  Laurent de Gourcuff, s'apprête à récupérer l'Hôtel Windsor mais compte tenu de ses ennuis judiciaires, se fait discret, derrière la Fondation Mansart, étant mis en examen dans l’affaire de la restauration de l’hippodrome de Longchamp, renvoyé devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, pour un procès prévu en septembre prochain, pour trafic d’influence actif et recel de bien provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics. En mars, il ouvre le Phantom, dans le Palais omnisports de Paris-Bercy.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 La Vie cachée des Champs-Élysées : une grande enquête, de Florian Anselme, 2013
 Les Secrets de la nuit : enquête sur 50 ans de liaisons, de Véronique Willemin, 2014
 Le Paris des Parisiens, de Stanislas de Haldat, 2014
 Fils et filles de... : enquête sur la nouvelle aristocratie, d'Aurore Gorius, Anne-Noémie Dorion, 2015
 La frivolité est une affaire sérieuse, de Frédéric Beigbeder, 2018
 Sainte Anne ! d'Airy Routier, Nadia Le Brun, 2019

Liens externes 

 , parismatch.com, 16 août 2021
 Anne Fulda, , lefigaro.fr, 23 novembre 2021

Affaire politico-financière en France
Homme d'affaires français
Personnalité française du monde de la nuit
Monde de la nuit à Paris
Naissance en juillet 1976
Naissance à Neuilly-sur-Seine